Miguel Ángel Granada Martínez (Saragossa, 1949) és un filòsof, historiador de la filosofia i de la ciència. Com a investigador, s'ha especialitzat en l'estudi de la filosofia del Renaixement, essent el pensament de Giordano Bruno l'objecte fonamental del seu treball (és membre de l'equip editor de les obres completes de Giordano Bruno i vicepresident del Centro Internazionali di Studi Bruniani). Actualment, té el títol de catedràtic d'Història de la filosofia del Renaixement a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, en la qual, de fet, ha desenvolupat gran part de la seva activitat docent i investigadora.

Obra 
 Com a autor
 Maquiavelo. Barcelona, Barcanova, 1981.
 Cosmología, religión y política en el renacimiento: Ficino, Savonarola, Pomponazzi, Maquiavelo. Barcelona, Anthropos, 1988.
 El Debate cosmológico en 1588 : Bruno, Brahe, Rothmann, Ursus, Röslin. Napoli, Bibliopolis ,1996.
 El umbral de la modernidad: estudios sobre filosofía, religión y ciencia entre Petrarca y Descartes. Barcelona, Herder, 2000.
 Sfere solide e cielo fluido : momenti del dibattito cosmologico nella seconda metà del Cinquecento. Milano, Guerini e associati, 2002.
 Giordano Bruno: universo infinito, unión con Dios, perfección del hombre. Barcelona, Herder, 2002.
 La reivindicación de la filosofía en Giordano Bruno. Barcelona, Herder, 2005.
 Unifying Heaven and Earth : essays in the history of early modern cosmology. Miguel Angel Granada, Patrick Boner i Dario Tessicini. Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 2016.
 Filosofía y religión en el Renacimiento. De Gemisto Pletón a Galileo. Thémata Editorial, Sevilla, 2021.

 Com a editor
 Nouveau ciel, nouvelle terre : la révolution copernicienne dans l'Allemagne de la réforme, 1530-1630. M.A. Granada i E.Méhl (eds). Paris, Les Belles Lettres, 2009.
 Filósofos, filosofía y filosofías en la "Encyclopédie" de Diderot y d'Alembert. Rosa Rius, Piero Schiavo i Miguel Ángel Granada (eds.). Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2009.
 Novas y cometas entre 1572 y 1618 : revolución cosmológica y renovación política y religiosa. Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 2012.
 Ydea astronomica de la fabrica del mundo y movimiento de los cuerpos celestiales: traducción de De revolutionibus I-III de Nicolás Copérnico. Juan J. Cedillo (trad.), Félix Gómez Crespo (ed. lit.), Miguel Angel Granada (ed. lit.). Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 2019. ISBN 978-84-9168-1649

Referències 

Historiadors de la filosofia
Professors de la Universitat de Barcelona
Saragossans
Historiadors aragonesos
Historiadors de la ciència europeus
Científics aragonesos